Aszklépiosz isten
 Aszklépiosz, az argonauták egyike

Lásd még:
 Aszklépiosz botja
 Asclepias növénynemzetség
 4581 Asclepius kisbolygó